Giovanni Dolfin ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Dolfin (Doge) (auch Giovanni Delfino; † 1361), Doge von Venedig
 Giovanni Dolfin (Nuntius) (auch Giovanni Dolfino; 1529–1584), venezianischer Geistlicher, Bischof von Brescia und Nuntius
 Giovanni Dolfin (Kardinal, 1545) (auch Giovanni Dolfino, Giovanni Delfino; 1545–1622), italienischer Geistlicher, Bischof von Vicenza und Kardinal
 Giovanni Dolfin (Bischof, 1589) (auch Giovanni Delfino; 1589–1659), venezianischer Geistlicher, Bischof von Belluno
 Giovanni Dolfin (Kardinal, 1617) (auch Giovanni Dolfino; 1617–1699), italienischer Dramatiker, Dichter und Geistlicher, Patriarch von Aquileia und Kardinal

Siehe auch:

 Giovanni Delfino